The Perishers est le titre de plusieurs œuvres :
 The Perishers, bande dessinée britannique publiée de 1959 à 2006 ;
 , série télévisée britannique adaptée de la bande dessinée et diffusée en 1979 ;
 The Perishers, groupe de musique suédois actif de 1997 à 2010.